Clare Abbott peut faire référence à: 

  (1921), artiste animalière et illustratrice sud-africaine ;
  (1986), cavalière irlandaise de concours complet.